Salamina (otok), otok u Grčkoj, općina kod Atene
 Salamina (grad, Grčka), grad u Grčkoj na otoku Salamini
 Salamina (grad, Cipar), grad na Cipru
 Salamina (naslovna biskupija)
 Salamina (nimfa)
 Bitka kod Salamine
 HMS Boreas (H77), razarač koji je u grčkoj mornarici plovio pod imenom Salamis (Salamina) (1944. – 1951.)